Peter Giron, né dans le Bronx en 1952 est un bassiste et contrebassiste de jazz américain.

Biographie 
Il étudie la basse, la contrebasse, l’alto et le violon au Princeton College of music dans le New Jersey puis commence sa carrière dans les orchestres de jazz locaux et devient musicien professionnel aussi bien à la basse qu'à la contrebasse dès l'âge de 16 ans. Il se produit ensuite dans des spectacles de Broadway et sur la scène new-yorkaise avec différents musiciens, dont Charles Earland et John Purcell pour plusieurs tournées des U.S.A..

On l'a vu très présent sur la scène jazz française et internationale aux côtés de musiciens comme Archie Shepp, Charles Earland, Mike Starmike, John Purcell, Luther Allison (avec qui il enchainera les tournées pendant 5 ans et signera 2 albums), Kurt Elling, Dave Liebman, Rhoda Scott, Hal Singer, Kirk Lightsey, Sarah Morrow ….

Son oreille absolue, son jeu de contrebasse profond, son sens du swing en font un accompagnateur hors pair et un soliste inspiré.

Depuis, toujours très actif, il se produit avec diverses formations locales et américaines dans les clubs de jazz parisiens. En 2008, il sort l'album Hill avec Jobic Le Masson et John Betsch. Il se produit régulièrement en quartet avec le saxophoniste Rick Margitza, le pianiste Manuel Rocheman et le batteur Jeff Boudreau.

Établi en France depuis trente ans, Il a enseigné au conservatoire à rayonnement régional de Montpellier et à l'American School of Modern Music de 1988 à 2011. Il enseigne désormais à l'IMEP Paris College of Music où il enseigne l'harmonie, le solfège, la théorie ainsi que la basse et la contrebasse.

Références

Liens externes 
 

Naissance en 1952
Bassiste américain de jazz
Contrebassiste américain de jazz
Naissance dans le Bronx
Professeur au conservatoire à rayonnement régional de Montpellier